Уинлинтон Апонса Карабали (; ) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Портимоненсе», выступающий на правах аренды за «Спортинг» из города Ковильян.

Клубная карьера 
Апонса — воспитанник клуба «Америка Кали». В начале 2020 года Уинлинтон перешёл в португальский «Берко», за который отыграл сезон. Летом 2021 года Апонса перешёл в «Портимоненсе». 29 августа в матче против «Пасуш де Феррейра» он дебютировал в Сангриш лиге. 17 сентября в поединке против «Санта-Клара» Уинлинтон забил свой первый гол за «Портимоненсе».

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Портимоненсе»
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян